Чубукаран — название населённых пунктов в России:

 Чубукаран — деревня в Слакбашевском сельсовете Белебеевского района Башкортостана.
 Чубукаран — деревня в Шаровском сельсовете Белебеевского района Башкортостана.